Bernie Brophy (né le  à Collingwood au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie 
Brophy commence sa carrière en 1925 avec les Maroons de Montréal avec lesquels il remporte la Coupe Stanley dès sa première saison professionnelle. Il joue ensuite dans différentes ligues professionnelles, essentiellement dans la Ligue internationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1924-1925|| Panthers de Fort Pitt || USAHA|| 17|| 4|| 0|| 4|| || 5|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1925-1926|| Maroons de Montréal|| LNH|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Reds de Providence|| Can-Am|| 10|| 3|| 0|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Greyhounds de Détroit || AHA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Duluth Hornets|| AHA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| Reds de Providence|| Can-Am|| 33|| 9|| 2|| 11|| 31|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Cougars de Détroit|| LNH|| 37|| 2|| 4|| 6|| 23|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1928-1929|| Olympics de Détroit|| Can-Pro|| 10|| 3|| 4|| 7|| 12|| || || || || 
|-
| 1929-1930|| Cougars de Détroit || LNH|| 15|| 2|| 0|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1929-1930|| Olympics de Détroit || LIH|| 25|| 14|| 5|| 19|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1930-1931|| Olympics de Détroit||  LIH|| 35|| 11|| 5|| 16|| 38|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Indians de Cleveland ||  LIH|| 46|| 15|| 13|| 28|| 60|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Indians de Cleveland||  LIH|| 23|| 13|| 5|| 18|| 20|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Tecumsehs de London||  LIH|| 37|| 9|| 5|| 14|| 19|| 6|| 4|| 0|| 4|| 4
|-
| 1934-1935|| Tecumsehs de London||  LIH|| 34|| 12|| 10|| 22|| 20|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1935-1936|| Bulldogs de Windsor ||  LIH|| 41|| 6|| 6|| 12|| 11|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0

| 241|| 80|| 49|| 129|| 194|| 19|| 5|| 5|| 10|| 10

| 62|| 4|| 4|| 8|| 25|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en août 1903
Décès en juillet 1982
Naissance en Ontario
Lieu de décès inconnu
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Cougars de Détroit
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Bulldogs de Windsor
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 78 ans